Platyoposaurus is een geslacht van uitgestorven temnospondyle Batrachomorpha (basale 'amfibieën'). Het leefde in het Laat-Perm (ongeveer 272 - 265 miljoen jaar geleden) en zijn fossiele overblijfselen zijn gevonden in Rusland.

Naamgeving
Platyoposaurus werd voor het eerst benoemd in 1880 door Twelvetrees. De typesoort is Platyops rickardi. De geslachtsnaam betekent 'platgezicht'. Het holotype, een schedel, is kwijtgeraakt. Trauthand benoemde in 1884 op basis van fossielen gevonden in het Kirov-gebied de soort Platyops Stuckenbergi; in 1889 hernoemde Richard B. Lydekker het geslacht tot Platyoposaurus, omdat de naam Platyops eerder was gebruikt in 1846 door Louis Agassiz. Andere soorten van Platyoposaurus zijn benoemd (Platyoposaurus vjuschkovi gebaseerd op specimen PIN 272/57, Platyoposaurus watsoni gebaseerd op specimen PIN 2250/8), allemaal afkomstig uit het Laat-Perm van Rusland en te onderscheiden door details van de schedel.

Beschrijving 
Platyoposaurus had een schedel met een extreem langwerpige en dunne snuit, vergelijkbaar met die van de Gangesgaviaal. De kop was meestal ongeveer dertig centimeter lang en er wordt aangenomen dat het hele dier tweehonderdvijftig centimeter lang zou kunnen worden. De schedel was achteraan vebreed, vervolgens naar voren versmald tot een soort lange buis, totdat hij eindigde in een uitgezette structuur (rozet), met lange puntige tanden.

Het lichaam was ongewoon kort, vooral in verhouding tot dat van andere soortgelijke vormen (zoals Archegosaurus). De staart was hoog en zijdelings afgeplat, terwijl de poten kort waren.

Classificatie 
Platyoposaurus is een vertegenwoordiger van de archegosauriden, een groep temnospondyle amfibieën die zich hebben ontwikkeld in het Perm, gekenmerkt door een lange snuit en lichamen die buitengewoon zijn aangepast aan het waterleven. In het bijzonder was Platyoposaurus een afgeleid geslacht, zeer vergelijkbaar met de gigantische Prionosuchus van Zuid-Amerika.

Uitgestorven amfibieën